Dit is de wereldranglijst van maart 2003 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 26 maart 2003.

Mannen 03